Eunicidae är en familj av ringmaskar. Eunicidae ingår i ordningen Eunicida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Eunicidae 418 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Eunicidae